Боло́тное — топоним:

Россия 
 Болотное — город в Новосибирской области, административный центр Болотнинского района.
 Болотное — деревня в Калужской области, входит в состав города Калуга.
 Болотное — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Болотное — озеро в Ханты-Мансийском автономном округе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Болотное — село в Джанкойском районе.

См. также